Okręty US Navy o nazwie USS  "Chief":
 Pierwszy  
 Drugi  był trałowcem typu Auk. W służbie w latach 1943-55.
 Trzeci  jest niszczycielem typu Avenger. W służbie od 1994.

Chief